Sông Cầu (Bắc Kạn), een phường in thị xã Bắc Kạn, provincie Bắc Kạn.
 Sông Cầu (Khánh Hòa), een xã in district Khánh Vĩnh, provincie Khánh Hòa.
 Sông Cầu (Phú Yên), een thị xã in provincie Phú Yên.
 Sông Cầu (Thái Nguyên), een thị trấn in district Khánh Vĩnh, provincie Thái Nguyên.

Overige betekenissen:
 Sông Cầu, Rivier in het noorden van Vietnam in de Rode Rivierdelta.